

Carriera 
Nel motomondiale ha vinto 2 gran premi e nel 1962 si è classificato quarto nel campionato della classe 50.

Per diversi anni è stato anche il detentore del record di velocità terrestre per le moto da 50 cm³ di cilindrata, subentrando nel 1981 al suo connazionale Henk van Kessel.

Muore il 19 novembre del 2016, all'età di 79 anni.

Risultati nel motomondiale

Classe 50

Classe 125

Classe 250

Classe 350

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Piloti della classe 50
Piloti della classe 125
Piloti della classe 250